Bonet es un apellido que puede hacer referencia a:

 Personas:
 Alicia Bonet, actriz mexicana.
 Antonio Bonet, desambiguación.
 Baldomero Bonet y Bonet, químico español.
 Blai Bonet, escritor y crítico de arte español en lengua catalana.
 Blas Sanchis Bonet, historietista español.
 Bonet de San Pedro, cantante y compositor de música.
 Carlos Bonet, futbolista paraguayo.
 Enrique Guiloche Y Bonet, militar laureado y héroe de España.
 Francisco Bonet Dalmau, industrial español.
 Francisco Bonet y Bonfill, químico español.
 Joana Bonet, escritora y periodista española.
 Jordi Bonet i Armengol, arquitecto español.
 José Esteve Bonet, escultor español.
 José Moré Bonet, entrenador de fútbol español.
 Juan Bonet, periodista y escritor español.
 Juan Carlos Bonet, actor mexicano.
 Juan de Pablo Bonet, pedagogo y logopeda español.
 Juan Manuel Bonet, crítico de arte y poeta español.
 Juanra Bonet, actor y presentador español.
 Lisa Bonet, actriz estadounidense.
 Lluís Bonet i Garí, arquitecto español.
 Magín Bonet y Bonfill, químico y farmacéutico español.
 María Bonet, actriz y modelo  española.
 Maria del Mar Bonet, cantante y compositora española en lengua catalana.
 Osvaldo Bonet, actor de cine y teatro y director de teatro argentino.
 Pilar Bonet,  periodista española.

 Otros usos:
 Aeródromo de Son Bonet, aeropuerto español situado en Mallorca.
 Baronía de Bonet, título nobiliario español.
 "'Gastronomia"': 
"Bonet" es un postre de origen Italiano de la ciudad de Piamonte, era un postre que se servía en las comidas nobles alrededor del siglo XIII, este pudin piamontés alude al sombrero de la época porque es lo último que se sirve en una comida o cena, igual que un sombrero es lo último que te pones cuando se termina de comer, para salir de casa o del restaurante.